Education – film del 1915
 Paideia o Education – documentario del 1977
 An Education – film del 2009
 Education – puntata della miniserie TV Small Axe (2020)